E66 – trasa europejska przebiegająca przez Włochy, Austrię i Węgry
 E66 – oznaczenie otyłości w kodzie ICD-10
 e66 – Obywatelskie Centrum Sztuki i Edukacji e66 w Gdańsku
 Nokia E66 – model telefonu z 2008 r.
 BMW E66 – wariant modelu samochodu BMW serii 7